Enar Josefsson – fondista svedese
 Helena Josefsson – cantante svedese
 Steve Josefsson Fragogiannis – disc jockey e produttore discografico greco naturalizzato svedese